Zkratka ORL může znamenat:
 otorhinolaryngologie – lékařský obor
 odlučovač ropných látek